Les Bois-Francs, une région naturelle du Québec ;
 Bois-Franc, un quartier de l'arrondissement montréalais de Saint-Laurent ;
 Bois-Franc, une gare de train de banlieue située à Montréal ;
 Bois-Franc, une municipalité québécoise.

Homonymie de toponyme